Кемпфельбах:

 Кемпфельбах — коммуна в Германии.
 Кемпфельбах — река в Германии.